Nationalstraße 2 steht für folgende Fernstraßen:
 Rruga shtetërore SH2 in Albanien
 Nationalstraße 2 (Algerien)
 Nationalstraße 2 (Burkina Faso)
 Ethniki Odos 2 in Griechenland
 Nationalstraße 2 (Japan)
 Magistralni put M2 (Montenegro)
 Nationalstraße 2 (Senegal)
 Nationalstraße 2 (Togo)
 Route nationale 2 in Frankreich
 Route nationale 2 (Haiti)
 Route nationale 2 (Luxemburg)
 Drum național 2 in Rumänien

Siehe auch:
 Nationale Fahrradroute 2 (Norwegen)